Ви́льям Фёдорович Козло́в (имя при рождении — Вил Ива́нович Надточе́ев; 1929, Ленинградская область — 2009, Санкт-Петербург) — русский советский прозаик, сценарист, фотокорреспондент.

Биография 
Родился 3 ноября 1929 года в посёлке Куженкино, Бологовского района Ленинградской области. Был назван Вилом в честь В. И. Ленина. Отец — Иван Васильевич Надточеев — дворянского происхождения, мать — из тверских крестьян. В 1933 году его родители развелись. В 1936 году его мать вышла замуж за Фёдора Константиновича Козлова, который усыновил Вила и его сестру Тамару. В школе ему разонравилось его имя, и он стал называть себя Вильямс. «С» со временем отпало.

Повзрослел он рано — уже во время войны начал свой трудовой путь. Работал в колхозе, на лесопильном заводе, чертёжником, геодезистом, монтажником радиоаппаратуры, актёром в театре.

В 1950 году поступил в Харьковское авиационное училище связи, которое окончил в 1952 году.

Затем был фотокорреспондентом областной газеты, спецкором; в 1954 году учился на филфаке в педагогическом институте. В 1955 году был послан на учёбу в Ленинград, где в 1959 году окончил отделение журналистики Ленинградской Высшей партийной школы.

Одновременно сотрудничал с газетами «Великолукская правда», «Вечерний Ленинград». Очерки и рассказы публиковались в газетах и журналах.

В 1960 году вышла его первая книга — сборник рассказов «Валерка-председатель», затем были опубликованы повести «Юрка Гусь», «На старой мельнице», «Копейка».

Автор около пятидесяти книг, как для детей, так и для взрослых.

В 1990 году подписал «Письмо 74».

В последние годы зимой, весной и осенью жил в Санкт-Петербурге, а летом в Псковской области, в деревне Прудок.

Скончался 13 апреля 2009 года после тяжёлой болезни. Похоронен на кладбище в г. .

Сын — писатель Юрий Вильямович Козлов.

Библиография 

 Андреевский кавалер
 Андреевский кавалер (1986)
 Когда боги глухи (1987)
 Время любить (1988)
 Белый конь с золотой гривой
 Валерка-Председатель
 Ветер над домом твоим (1983)
 Витька Грохотов и его компания (1969)
 Витька с Чапаевской улицы (1977)
 Волк и Филин (1989)
 Волосы Вероники
 Гость из леса
 Горсть рыболовных крючков
 Его голубая звезда
 Едем на Вял-озеро (1972)
 Жало скорпиона
 Золотая петля
 Идол из старого сундука (1966)
 Карусель
 Когда боги глухи
 Копейка
 Красное небо
 Куда улетают ласточки (1971)
 Маленький стрелок из лука
 Мальчишка с собакой
 Мы уходим из дома (1966)
 Два Пети
 На старой мельнице (1961)
 Они всегда рядом
 Пашкин самолет
 Потерянный век (1995)
 Президент каменного острова
 Президент Каменного острова (1964)
 Президент не уходит в отставку
 Приходи в воскресенье (1976)
 Рассказы про Васю Снегирева
 Свидание с берёзой
 Соколиная охота
 Солнце на стене (1969)
 Тайна Мёртвого озера
 Три версты с гаком
 Услышать тебя (1977)
 Юрка Гусь (1962)
 Я спешу за счастьем (1963)

и ещё более 20 романов.

Киносценарии 
 1961 — История с пирожками (фильм №2 из киноальманаха «Совершенно серьёзно»)
 1964 — Где ты теперь, Максим?
 1970 — Солнце на стене 
 1973 — Чтобы быть счастливым!

Премии 
 2004 — Лауреат Всероссийской премии имени А. С. Грина — за сценарий к фильму «История с пирожками»

Примечания

Ссылки 
 Произведения Вильяма Козлова в библиотеке Альдебаран
 Клуб «Президент Каменного острова»

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Литераторы, известные под псевдонимами
Подписавшие «Письмо семидесяти четырёх»